Someone (Axis), een nummer uit 1972 van Axis
 Someone (album), een album uit 1972 van Axis
 Someone (Lee Greenwood), een nummer uit 1987 van Lee Greenwood
 Someone (The Rembrandts), een nummer uit 1991 van The Rembrandts
 Someone (SWV), een nummer uit 1997 van SWV
 Someone (Lucy Spraggan), een nummer uit 2012 van Lucy Spraggan
 Someone (Kelly Clarkson), een nummer uit 2015 van Kelly Clarkson